Собор Успения Пресвятой Богородицы () — римско-католический храм в городе Копер в Словении. Одно из старейших зданий города, построенное в XII веке. Является памятником архитектуры города Копер.

История 
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Копере — один из двух соборов Коперской епархии и приходская церковь Коперского прихода. Архивные летописные документы свидетельствуют о том, что базилика в Копере появилась в конце IV века и стояла рядом с ротондой Илии, но современные археологические раскопки на этой территории подтверждений не нашли. Практически ничего не было известно о соборе до 1000 года, хотя в Копере с 520 года епископы возводились на престол.

Самые старые упоминания о романской церкви Марии в Копере относятся к концу IX века; архивные источники описывают её как главную церковь с алтарем Марии. В 1380 году люди Генуи разграбили и опустошили Копер, забрав мощи покровителей города Святого Назария и Святого Александра, церковь была сожжена. На реставрацию ушло более ста лет. Церковь, которая до этого находилась примерно в восьми метрах от отдельно стоящей колокольни, была расширена на запад. В 1422 году коперцы из Генуи торжественно вернули мощи Святого Назария, которые были размещены под алтарём с балдахином.

Епископ Копера, Паоло Нальдини в 1700 году в своей работе подробно описал тогдашний трехнефный Коперский собор, который сохранился в том виде до наших дней. Известно, что в предыдущей церкви был склеп — подземная часовня с алтарем Святого Илии. Склеп был засыпан во время ремонта в 1716 году.

Архитектура 
Собор построен в романском стиле, о чём свидетельствуют обнесенные стеной романские окна на южной стене и частичная реконструкция портала в атриуме Провинциального музея. Это является частью восточной стороны площади Тито с колокольней.

Экстерьер собора украшает изысканно обработанная венециано-готическая основа, образовавшаяся после землетрясения 1460 года, пол выполнен в стиле чистой воды. Святые в нишах имеют свои собственные навесы и были помещены туда позже, а первоначально, вероятно, были частью алтаря с балдахином, возведённого после 1422 года.

Источники до 1714 года свидетельствуют о трехнефной романской базилике, от которой до наших дней сохранилась только южная стена, на которой можно увидеть остатки теперь обнесенных стенами романских окон. В XVIII веке под руководством ведущего венецианского архитектора Джорджо Массари трехнефный интерьер собора был перестроен в стиле венецианского барокко-классицизма. Композиция декораций и крестовых сводов свидетельствует о примерах архитектора Палладио. Лепной декор в интерьере собора был выполнен в 1749 году мастером Франческо Скьяви.

Стены разделены пилястрами. Богато профилированный кирпич, проходящий по всем внешним стенам, повторяется и на колоннах, разделяющих корабли между собой. Эта деталь оптически разделяет церковь на две части и перетекает в пресвитерий, который представляет собой центр собора. В главном алтаре с балдахином запрестольный образ изображает Вознесение Богородицы, вознесение на небо в присутствии святых и пророков. Самым уникальным произведением искусства в церкви является работа Витторе Карпаччо «Мария на троне со святыми» 1516 года. Самым старым из сохранившихся скульптурных произведений является мраморная надгробная плита Святого Назария, епископа Копера VI века и покровителя города.

В соборе сохранился орган Гаэтано Каллида из Венеции 1773 года, предыдущий был разрушен молнией в 1771 году.

Колокольня соединена с собором, который изначально был независимой городской башней в романском стиле (XII век) и завершена восьмиугольной пирамидальной крышкой аквилейского типа (1644). Высота колокольни составляет 53 метра. В нём, среди прочего, находится самый старый колокол Святого Назария 1333 года, отлит Николасом и Мартином, сыновьями мастера Якова Венецианского.

Особенностью Коперского собора является баптистерий Святого Иоанна Крестителя, стоящий с северной стороны собора и полностью отделенный от церкви. Его фасад отделан лизинами. Портал имеет полукруглый люнет и неглубокий навес. Баптистерий-часовня-церковь Кармелитской Богородицы представляет собой ротонду, построенную в XII веке, перестроенную в 1317 году, о чём свидетельствует год в люнете. Вместе с ротондой блаженного Илии, которая прислоняется к дворцу Дель Белло, они являются одними из старейших сакральных памятников Копера.

Примечания

Литература 
 Mikuž Janez (1980). Stolnica v Kopru. Obzorja Maribor. COBISS 5969920.
 Vinčec, Milan (2009). Istra: Koper, Izola, Piran: kulturno turistični vodnik. Koper, Arsvideo. COBISS 246454272. ISBN 978-961-269-087-8.
 Pucer, Alberto (2005). Popotovanje po Slovenski Istri. Libris Koper. COBISS 219328768. ISBN 961-91468-1-6.
 Škulj Edo, Dobravec Jurij (2018). Orgle Slovenije. Ars Organi Sloveiae. COBISS 295329792. ISBN 978-961-288-543-4.

Ссылки 
 Коперский собор
 История, архитектура Коперского собора

Храмы, построенные в XII веке
Католические храмы Словении
Копер
Копер